L'ouverture en tant que philosophie se rapproche de la tolérance et des systèmes ouverts.
En politique, l'ouverture est un processus par lequel un groupe s'élargit.
En économie, l'ouverture est une économie pour laquelle le commerce international avec les autres pays se fait librement et prend une part importante dans le produit intérieur brut du pays.
En psychologie, l'ouverture est une des facettes du modèle des Big Five.
En musique, une ouverture désigne une composition qui prélude à une œuvre, ainsi qu'une forme musicale.  
 Ouverture  une  œuvre d'Albéric Magnard, composée entre  et . 
 Ouverture est une œuvre de Germaine Tailleferre composée en 1931 et créée le .
 le début d'un festival.
Dans différents jeux de société, l’ouverture désigne les premiers coups destinés à développer un système d'attaque et/ou de défense : par exemple les ouvertures aux échecs.
 Ouverture (Openings), premier épisode de la série Le Jeu de la dame diffusé en 2020.
En optique et en photographie, l'ouverture désigne le rapport entre la distance focale et le diamètre de la pupille d'entrée de l'objectif photographique. Elle sert à faire varier la quantité de lumière venant impressionner le film et la profondeur de champ (ces deux aspects étant liés). L'ouverture influence directement la profondeur de champ.
En mathématiques, l'ouverture désigne le caractère d'appartenance d'un ensemble à une topologie donnée.
En morphologie mathématique, l'ouverture est un opérateur.
En architecture, une ouverture, synonyme de baie ou de vide, désigne une surface de l'enveloppe d'un bâtiment, laissée libre ou fermée par une fenêtre ou une porte, et qui sert à faire communiquer l'intérieur de celui-ci avec l'extérieur.
En sport,  en rugby à XIII, comme à XV, « jouer à l'ouverture » signifie jouer comme , autrement dit à une position charnière entre les joueurs avant et arrière.
En alpinisme, une ouverture (ou première) consiste à créer un itinéraire (ou voie) dans une paroi rocheuse, glaciaire ou mixte.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre